Ronayne ist ein männlicher Vorname sowie ein Familienname.

Familienname
John Ronayne (1931–2009), irischer Violinist

Vorname
Patrick Ronayne Cleburne (1828–1864), US-amerikanischer Generalmajor